Rådsherre kan syfta på:

 Rådsherre – en titel på en kunglig rådgivare i Skandinavien, se Riksråd
 Rådsherre – medlem av en stads magistrat, se Rådman
 Rådsherre – en medlem i en stads råd, se Stadsråd